Tortschyn (ukrainisch ; russische Entsprechung Tortschin/Торчин) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Tortschyn

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Starosilzi, siehe Tortschyn (Schytomyr, Starosilzi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw, siehe Tortschyn (Schytomyr, Choroschiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Tortschyn (Chmilnyk)